Пуерта дел Монте има више значења:

 Пуерта дел Монте (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта дел Монте, Елгера (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта дел Монте (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику